

Persone
 Capocci – antica famiglia nobile romana
 Alessandro Capocci – musicista e compositore del XVII secolo
 Angelo Capocci – capitano del popolo nella Roma del XIII secolo
 Ernesto Capocci di Belmonte – matematico astronomo e politico italiano
 Filippo Capocci – organista e compositore italiano, figlio di Gaetano
 Gaetano Capocci – organista e compositore italiano
 Giacomo Capocci o Giacomo da Viterbo – filosofo, teologo e arcivescovo cattolico italiano
 Giovanni Capocci – nobile e politico romano del XII secolo
 Giovanni Capocci – nobile romano del XV secolo
 Lello Capocci – nobile e politico romano del XV secolo
 Niccolò Capocci – cardinale e vescovo cattolico italiano
 Oddo Capocci – vescovo cattolico italiano
 Oscar Capocci – architetto italiano
 Pietro Capocci – cardinale italiano
 Raniero Capocci – cardinale italiano
 Teodoro Capocci – militare italiano, insignito della medaglia d'oro al valor militare

Altro
 Targa Teodoro Capocci – competizione calcistica
 Torre dei Capocci – torre medievale di Roma